Az alábbi lista a baseball-videójátékokat sorolja fel. A listán nem szerepelnek az olyan játékok, melyekben ugyan lehet baseballozni, azonban nem azon van a hangsúly (például a 1-2-Switch vagy a Persona 5), illetve a baseball-témájú minijáték-gyüjtemények (MLB Superstars) vagy kártyajátékok (Baseball Heroes) sem. A listán a baseballhoz hasonló labdajátékokat feldolgozó játékok (például az MLB Stickball vagy a Wiffle Ball), valamint az emulált újrakiadások (például Arcade Archives- vagy Virtual Console-címek) sem szerepelnek. A mobilplatformokra jellemző, hogy a játékok korábbi verzióit frissítik fel az aktuális szezonhoz, ezen játékok esetében a listán csak az eredeti kiadás szerepel.

Baseball-videójátékok

Játéktermi stílusú és szimulációs játékok

1970–1980-as évek

1990-es évek

2000-es évek

2010-es évek

2020-as évek

Vezetőedzőszimulátorok

Baseballszimulátorok

Megjegyzések

Források 

 
Videójáték-listák